Фронтера-Комалапа:

 Фронтера-Комалапа — город в Мексике, штат Чьяпас.
 Фронтера-Комалапа — муниципалитет в Мексике, штат Чьяпас.